Domus – tipologia di abitazione della civiltà romana
 Domus – rivista italiana
 Editoriale Domus – casa editrice italiana
 Domus de Maria – comune italiano della Sardegna
 Domus ecclesiae – architettura usata dalle prime comunità cristiane

Pagine correlate 
 Domus de janas (disambigua)